XXIII чемпионат Украины по волейболу среди женских команд Суперлиги стартовал 22 сентября 2013 и проходил до 13 апреля 2014 года с участием 8 команд.

Южненский «Химик» защитил свой титул и стал четырёхкратным чемпионом страны. Таким образом, южненки повторили достижение луганской «Искры», одесской «Джинестры» и черкасского «Круга», также завоёвывавших титул чемпионок страны по четыре раза подряд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состоят из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд провели двухкруговой турнир по системе с разъездами со спаренными матчами. 4 лучших вышли в финальный этап, где в двух съездных турах разыгрывают медали. Команды, которые займут места с 5-го по 8-е, борются за сохранение прописки в элите.

Предварительный этап 

 ТБ — тай-брейки в пятых укороченных партиях. За победы 3:0 и 3:1 командам начисляется 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0, за неявку снимается 1 очко.
 КСП — коэффициент соотношения партий; КСМ — коэффициент соотношения мячей.

Финальный турнир за 1—4 места 

 В финальном турнире команды стартовали с бонусными очками, которые начислены согласно занятым местам по итогам регулярного первенства: «Химик» - 3, «Северодончанка» - 2, «Орбита» - 1, «Галычанка» - 0.

Призёры 
 «Химик» (Южный): Анастасия Гарелик, Алина Степанчук (либеро), Надежда Кодола, Елена Новгородченко (капитан команды), Юлия Первухина, Юлия Герасимова, Мина Томич, Марина Захожа, Елена Напалкова, Татьяна Хилюк, Татьяна Карпушина, Екатерина Кальченко, Ирина Трушкина, Анастасия Чернуха. Тренер — Сергей Голотов.

 «Северодончанка» (Северодонецк): Марина Дегтярёва, Ирина Денина, Карина Юрченко, Светлана Лидяева, Анна Лисеенкова (капитан команды), Наталья Чернецкая; Юлия Марковская (либеро), Татьяна Литвиновская, Анна Бурбелюк, Ольга Балабанова, Наталья Луханина, Таисия Хорольская, Елена Сидоренко. Тренер — Гарий Егиазаров.

 «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье): Дарья Дрозд, Наталья Дерюгина, Екатерина Фролова, Екатерина Сильченкова (капитан команды), Александра Быценко, Кристина Пугачёва, Екатерина Дудникова, Ольга Скрипак, Анна Козловская (либеро), Лидия Лучко, Полина Лютикова, Ольга Кравченко, Анастасия Мищенко, Ксения Сухорукова, Юлия Яструб, Ольга Угленко. Тренер — Игорь Филиштинский.

Индивидуальные призы

Высшая лига

Ссылки 
 Календарь чемпионата Украины-2013/14

2013 год в волейболе
2014 год в волейболе